«Ai Se Eu Te Pego» () — бразильская песня. Стала международным хитом в 2011 году в версии, исполненной Мишелом Тело.

О песне 
Песня «Ai Se Eu Te Pego» в исполнении бразильского исполнителя Мишела Тело вышла в 2011 году. Незамысловатое название переводилось как «Ах, если я тебя поймаю», а в самой песне рассказывалось о том, как молодой человек встречает симпатичную девушку на вечеринке и обращается к ней. Авторами композиции стали бразильские музыканты Шерон Асиоли и Антонио Дьюгс.

Сразу после выхода песня заняла первое место в хит-парадах iTunes по всему миру. Видеоклип на YouTube стал пользоваться невероятной популярностью (по состоянию на 1 января 2021 года у него более 955 миллионов просмотров). Популярная песня распространилась в социальных сетях, и многие известные спортсмены, среди которых участники баскетбольной команды Денвер Наггетс и португальский футболист Криштиану Роналду, опубликовали ролики, в которых танцевали под этот международный хит.

Песня возглавила национальные хит-парады в более чем 20 странах мира, в числе которых не только «родная» Бразилия, но и Германия, Испания, Италия, Польша и многие другие. Многие профессиональные музыканты из разных стран выпустили кавер-версии композиции, переведённые на свои языки, включая испанский, латвийский, сербский, голландский и болгарский. Позднее сам Мишел выпустил официальную англоязычную версию песни.

Места в хит-парадах

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Песни 2008 года
Синглы 2011 года
Синглы 2012 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Песни на португальском языке
Песни Мишела Тело
Синглы, возглавлявшие хит-парад России